Gironde megyében 6 kerület és 63 kanton található.

Jegyzetek

 Gironde megye telepulesei
Franciaország kantonjai